Celestine oder Célestine steht für:

 Celestine, ein Mineral, siehe Coelestin (Mineral)
 Consommé Célestine, siehe Frittatensuppe

Siehe auch:
 Die Prophezeiungen von Celestine
 Celeste
 Celestin
 Celestini
 Celestino